

Населені пункти та їхні частини

 Дзедзиці — село в гміні Бельськ Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзедзиці — село в гміні Стшелечкі Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Дзедзиці — село в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства
 Дзедзиці — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Дзедзиці — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Дзедзиці — частина міста Чеховіце-Дзедзиці в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Дзедзиці — частина села Подлевкове в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Дзедзиці — частина села Збуйна в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки